Ловец — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Ловец — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

 Болгария
 Ловец — село в общине Стара-Загора Старозагорской области.
 Ловец — село в общине Тырговиште Тырговиштской области.
 Ловец — село в общине Вырбица Шуменской области.

 Россия
 Ловец — деревня в Невельском районе Псковской области.

Другое 
 Ловец, Юрий Сергеевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Кэтчер (ловец) — игровая позиция в бейсболе и софтболе.
 Ловец — один из игроков в выдуманную игру квиддич, в чьи обязанности входит заметить и поймать снитч раньше, чем это сделает ловец противников.

См. также 
 Ловец IMSI
 Ловец снов
 Ловец солнца